Татьяна Трофимова:
 Трофимова, Татьяна Алексеевна (1905—1986) — советский антрополог.
 Трофимова, Татьяна Николаевна (род. 1960) — российский учёный-медик, член-корреспондент РАН (2022).